Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Andy Murray con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Roger Federer (secondo turno)
 Andy Murray (campione)
 Rafael Nadal (finale)
 Kei Nishikori (semifinale)
 Milos Raonic (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (semifinale)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Stan Wawrinka (terzo turno)

 
  Marin Čilić (secondo turno) 
  Grigor Dimitrov (quarti di finale) 
  Feliciano López (secondo turno) 
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno) 
  Gaël Monfils (secondo turno) 
  Roberto Bautista Agut (terzo turno) 
  Kevin Anderson (primo turno) 
  John Isner (quarti di finale)

Qualificati 

  Thomaz Bellucci (secondo turno)
  Alejandro Falla (primo turno)
  Daniel Gimeno-Traver (primo turno)
  Alejandro González (primo turno)

  Thanasi Kokkinakis (primo turno) 
  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno) 
  Luca Vanni (secondo turno)

Lucky loser
  João Sousa (secondo turno)

Wildcard 

  Nicolás Almagro (primo turno)
  Marius Copil (primo turno)

  Pablo Andújar (primo turno) 
  Marcel Granollers (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2015
ATP World Tour 2015